Vio steht für:
 Vio (Fanlo), Ort in Spanien
 Viola (Vorname), einen weiblichen Vornamen

Vio ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Vio (* 1997), italienische Rollstuhlfechterin
 Betty Vio (1806–1872), italienisch-österreichische Sängerin
 Erich Vio (1910–1999), Dichter und Arzt

VIO bezeichnet:
 VIO.Matrix, ein Content-Management-System
 VIO Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein GmbH, auch VIO GmbH, ein Verkehrsunternehmen aus Idar-Oberstein

ViO bezeichnet:
 ViO (Getränk) eine Mineralwassermarke der Coca-Cola Company

Siehe auch:
 Voio (Berg), Berg in Griechenland

Abkürzung